Quilty ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Quilty (* 1973), australischer Maler
 Johnny Quilty (1921–1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Sylvester Quilty (1891–1976), kanadischer Canadian-Football-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Quilty-Nunatakker, Gruppe von Nunatakkern im Ellsworthland, Antarktika